Vérin – comune della Francia
 Verín – comune della Spagna
 Verín – comarca della Spagna
 Verin – personaggio della serie di romanzi La Ruota del Tempo